Puducherry – terytorium związkowe w Indiach
 Puducherry – dystrykt wchodzący w skład indyjskiego terytorium związkowego o tej samej nazwie
 Puducherry – stolica indyjskiego terytorium związkowego o tej samej nazwie